Kim Shin-wook (김신욱) est un footballeur sud-coréen né le  à Gwacheon. Il évolue au poste d'attaquant au Shanghai Shenhua.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Vainqueur de la Ligue des champions de l'AFC 2012 avec Ulsan Hyundai et 2016 avec Jeonbuk Hyundai Motors FC.
 Vainqueur du Championnat de Corée du Sud en 2017

Notes et références

Liens externes 
 

 

Footballeur international sud-coréen
Étudiant de l'université Chung-Ang
Joueur de l'Ulsan Hyundai FC
Joueur du Jeonbuk Hyundai Motors
Joueur du Shanghai Shenhua
Naissance en avril 1988
Naissance à Gwacheon